Michael Gruber (1940) – scrittore statunitense
 Michael Gruber (1964) – attore statunitense
 Michael Gruber (1965) – artista tedesco
 Michael Gruber (1979) – sciatore austriaco